Marie Karolína Neapolsko-Sicilská (Maria Carolina Giuseppina Ferdinanda di Borbone, Principessa delle Due Sicilie; 21. února 1856, Neapol – 7. dubna 1941, Varšava) byla členka rodu Bourbon-Obojí Sicílie a bourbonsko-sicilskou princeznou a sňatkem s polským šlechticem Andrzejem Přemyslavem Zamoyskim členka rodu Zámojských a hraběnkou zamojskou.

Původ 
Marie Karolína se narodila jako čtvrté dítě a třetí dcera prince Františka Bourbonsko-Sicilského, hraběte z Trapani, a jeho manželky arcivévodkyně Marie Izabely Toskánské.

Manželství a potomci 
19. listopadu 1885 se devětadvacetiletá Marie Karolína v Paříži provdala za o čtyři roky staršího hraběte Andrzeje Přemyslava Zamojského, syna hraběte Stanislava Kostky Andrzeje Zamojského a jeho manželky Rosy Marie Evy Potocké. Manžel spolu měli sedm dětí:

 Marie Josefa Zamojská (23. května 1887 – 17. února 1961)
 František Josef Zamojský (1888–1948)
 Stanislav Zamojský (1889–1913)
 Marie Isabela Zamojská (1891–1957)
 Marie Tereza Zamojská (1894–1953)
 Marie Karolína Zámojská (22. září 1896 – 9. května 1968), ⚭ 1923 Ranieri Bourbonsko-Sicilský (3. prosince 1883 – 13. ledna 1973), vévoda z Castra
 Jan Kanty Zámojský (4. srpna 1900 – 28. září 1961), ⚭ 1929 Isabela Alfonsa Bourbonsko-Sicilská (6. října 1904 – 18. července 1985)

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 21. února 1856 – 19. listopadu 1885: Její královská Výsost princezna Marie Karolína z Obojí Sicílie
 19. listopadu 1885 – 7. dubna 1941: Její královská Výsost hraběnka Marie Karolína Zamojská, princezna bourbonsko-Sicilská

Vyznamenání 
  : Řád královny Marie Luisy

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Obojí Sicílie
Zámojští
Dámy Řádu královny Marie Luisy
Narození 21. února
Narození v roce 1856
Narození v Neapoli
Úmrtí 7. dubna
Úmrtí v roce 1941
Úmrtí ve Varšavě
Ženy